«Калифорния» — тип атомных ракетных крейсеров флота США. Всего построено 2 единицы: «Калифорния» (CGN-36 California) и «Южная Каролина» (CGN-37 South Carolina). Предполагалось строительство ещё 3 кораблей этого типа, но в итоге финансовые средства были выделены на проект «Вирджиния» — развитие крейсеров типа «Калифорния». Основным предназначением являлось ПВО авианосных соединений.

Оба корабля были списаны в 1999 году.

Служба 
«Калифорния» — заложен 23 января 1970 г., спущен 22 сентября 1971 г., вступил в строй 16 февраля 1974 г.

«Саут Кэролайн» — заложен 1 декабря 1970 г., спущен 1 июля 1972 г., вступил в строй 25 января 1975 г.

Оценка проекта

Примечания

Литература 
 Ненахов Ю. Ю. Энциклопедия крейсеров 1910—2005. — Минск, Харвест, 2007.
 Conway all the world’s fighting ship. 1946—1995. — Annapolis, Maryland, 1996.

Атомные ракетные крейсера